Mensen die wijsheid hebben.
 Istari zijn tovenaars in de boekenserie van Tolkien.
 Pandits in het oude India.
 Arahants in de leer van de Boeddha.
 Wijs, een wijs of modus is een grammaticale werkwoordsvorm.
 De Wijzen uit het oosten uit het evangelie van Mattheus.
 Wijzen (gebaar), een gebaar om iets aan te duiden.